L’expression « Louis  d’Orléans » peut désigner :
 Louis  d’Orléans (1462-1515), duc d’Orléans de 1465 à 1498, fils de Charles d’Orléans et futur « Louis XII de France » ;
 Louis  d’Orléans-Longueville (1510-1536), duc de Longueville de 1524 à 1536, prince issu de la branche bâtarde d’Orléans-Longueville.